Loculohypoxylon är ett släkte av svampar. Loculohypoxylon ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Loculohypoxylon